Viktor Bopp (1989. október 31.) német labdarúgó, aki jelenleg középpályásként játszik a Wacker Burghausen csapatában.

Pályafutás 
A 2007-es, Malajziában megrendezett Ifjúsági bajnokok kupáján részt vevő középpályás az összes csoportmérkőzésen a kapuba talált, így
főszereplőként juttatta tovább csapatát az elődöntőbe. A torna első mérkőzését ők játszották a hazaiak ellen, 1-1-es állást
követően ő szerezte csapata vezető, illetve győztes gólját: egy szabadrúgást követő pontatlan fejest juttatott az ellenfél
kapujába. A következő, a PSV elleni meccsen a Bayern büntetőhöz jutott, amit ő érvényesített és csapata ismét az ő
találatával szerezte meg a három pontot. Az utolsó csoportmérkőzésen egy jó 30 méterről bombázott a hálóba, így mentett 1 pontot.
Az FC Bayern München csapata tehát 7 ponttal csoportelsőként jutott tovább az elődöntőbe, ahol az AC Milan csapata ellen
kikaptak 2-0-ra, így eddig tartott számukra ez a torna.

Külső hivatkozások 
 Ismertetője a transfermarkt.de honlapján

Német labdarúgók
Az FC Bayern München II labdarúgói
1989-ben született személyek
Élő személyek